Basket Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Basket Lake (Alaska)
 Basket Lake (Florida)
 Basket Lake (New York)